Exchange Hotel steht für:

 Exchange Hotel (New South Wales), Australien
 Exchange Hotel (Richmond, Virginia), Vereinigte Staaten

im NRHP gelistete Objekte:
 Exchange Hotel (Florida), ID-Nr. 83004550
 Exchange Hotel (Erie County, Ohio), ID-Nr. 75001388
 Exchange Hotel (Morrow County, Ohio), ID-Nr. 79001907
 Exchange Hotel (Virginia), ID-Nr. 73002046